Прабългарският календар е хипотетична календарна система, с която вероятно са си служели прабългарите.

Източници 
Единственият източник, от който се черпи информация за хипотетична календарна система на прабългарите, е т. нар. Именник на българските ханове. В този кратък текст, намерен в Русия, има 12 двойки думи на прабългарски език, които може би означават календарни понятия. За свързването им с реални събития се използват документите на византийските историци за описаните в Именника събития. Приема се, че календарът е прабългарски, защото имената на владетелите са със сигурен прабългарски произход.

Сравнение с тюркски календари 
Следната сравнителна таблица е направена въз основа на анализа на Омелян Прицак.

Сравнение с китайски календар

Източници

Допълнителна литература 
 Бешевлиев, В. Първобългарите. История, бит и култура. Фондация „Българско историческо наследство“. Пловдив, 2008.
 Мудрак, О. А. Заметки о языке и культуре дунайских булгар. Aspects of Comparative Linguistics, v. 1. Moscow: RSUH Publishers, 2005, с. 83 – 106.
 Фасмер, M. Этимологический словарь русского языка. Москва. Прогресс, 1986.
 Pritsak, O. Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. Otto Harrassowitz-Wiesbaden, 1955.

Външни препратки 
 kandimirov.eu
 Перипетиите на календара – статия на проф. Никола Николов
 Компютърен модел
 Древен български календар
 Българският Календар – Г. Кръстев, Т. Целов, С. Рулински, Б. Михайлов
 Календарът на древните българи и древните скални обсерватории в днешните български земи. Я. Й. Шопов
 Началото на годината в прабългарския календар – И. Т. Иванов
 Още литература

Календари
календар